Every Second Counts steht für:

 Every Second Counts (US-amerikanische Gameshow), US-amerikanisch-kanadische US-amerikanische Gameshow (1984–1985) 
 Every Second Counts (britische Gameshow), britische Gameshow (1986–1993) 
 Every Second Counts, Originaltitel von Jede Sekunde zählt (Buch), Autobiografie von Lance Armstrong (2003) 
 Every Second Counts (Album), Album von Plain White T’s (2006)
 Every Second Counts (Videowettbewerb), satirischer Wettbewerb um den Titel des zweitbesten Landes nach den Vereinigten Staaten (2017)